MPO - format pliku
MPO w Toruniu - zakład komunalny